Издательский трест Херста () — медиаконгломерат, основанный Уильямом Хёрстом в 1887 году. Штаб-квартира расположена в Хёрст-тауэр (Нью-Йорк). Изначально задуман как «газетная компания», однако постепенно, в результате ряда приобретений и активного развития, преобразован в конгломерат холдингов, включающих самые разнообразные медиа-активы. Семейство Хёрстов активно участвует в управлении компанией, права собственности в разном объёме также распределены между членами семьи.

История

Годы формирования 
В 1880 году горнодобытчик и сенатор США Джордж Херст купил газету San Francisco Daily Examiner. Через 7 лет он передал актив своему сыну Уильяму Херсту, который в этом году основал Hearst Corporation. При новом владельце принадлежащие семье газеты и журналы увеличили число читателей с 15 тыс. до 20 млн. Хёрст начал покупать и запускать новые газеты, включая New York Journal в 1895 году. and the Los Angeles Examiner in 1903.

В 1903 году был куплен журнал Motor, ставшим первым журналом в портфолио компании, далее были куплены Cosmopolitan (1905 г.) и Good Housekeeping (1911 г.). В 1913 году произощёл заход в книгоиздательский бизнес через создание Международной библиотеки Хёрста. HХерст начал создавать полнометражные фильмы в середине 1910-х годов, создав одну из первых анимационных студий: Международную кинослужбу, превратив персонажей из газетных полосок Херста в персонажей фильмов..

В 1912 г. был куплен Atlanta Georgian, через год - San Francisco Call и San Francisco Post, в 1917 г. - Boston Advertiser и Washington Times и в 1918 г. - Chicago Herald (ставшая Herald-Examiner).

В 1919 г. издательское подразделение компании было переименовано в Cosmopolitan Book.

Сфера интересов 
 — одна из самых диверсифицированных коммуникационных компаний в мире. Основной интерес сосредоточен на 15 ежедневных и 38 еженедельных газетах, включая Houston Chronicle и Albany Times Union; около 200 журналах, издающихся по всему миру, в том числе Cosmopolitan и O, The Oprah Magazine; 29 телеканалах (находятся в ведении Hearst Television Inc., которые охватывают в общей сложности 18 % зрительской аудитории США. Кроме того, конгломерат владеет рядом компаний кабельного телевидения, включая A&E Television Networks и ESPN, издательских домов (в том числе Arbor House), телевизионных продуктов, интернет-изданий, дистрибьюторских компаний и объектов недвижимости, например, Хёрст Тауэр.

Совет попечителей 
Согласно завещанию Уильяма Херста, совет состоит из тринадцати попечителей (пять членов семьи Хёрстов и восемь «сторонних» управляющих) и занимается управлением Hearst Foundation, William Randolph Hearst Foundation, а также трастом, который юридически является владельцем Hearst Corporation и из среды которого избираются члены самого Совета. По состоянию на 2009 год в совет попечителей входили:
 Фрэнк Беннэк, мл. (вице-председатель, генеральный директор корпорации)
 Анисса Буджакжи Болсон (внучка Дэвида Уитмаера Хёрста старшего)
 Джон Кономайкс (вице-президент корпорации, занимается вопросами телевещания)
 Рональд Дёрфлер (финансовый директор, старший вице-президент)
 Джордж Рэндольф Хёрст, мл. (председатель Hearst Corporation и президент Hearst Foundation)
 Джон Рэндольф Хёрст, мл. (один из директоров корпорации)
 Вирджиния Хёрст Рандт (дочь бывшего председателя корпорации, покойного Рэндольфа Апперсона Хёрста
 Уильям Рэндольф Хёрст III (президент William Randolph Hearst Foundation)
 Харви Липтон (юрист, бывший вице-президент и секретарь корпорации)
 Гилберт Морер (бывший глава подразделения Hearst Magazines, затем исполнительный вице-президент при Беннэке, в данное время занимает должность советника)
 Марк Миллер (бывший исполнительный вице-президент Hearst Magazines)
 Дэвид Баррет (президент и генеральный директор подразделения Hearst Television, Inc.
 Джеймс Ашер (глава юридического департамента и директор по развитию)

Совет будет распущен, когда все члены семьи, жившие на момент смерти Хёрста в августе 1951 года, уйдут из жизни. Таблицы передачи прав распоряжения конгломератом составлены до 2042—2043 гг.

Активы 
В число наиболее крупных активов корпорации входят:

Журналы:

 Cosmopolitan
 Country Living
 Esquire
 Good Housekeeping
 Harper's Bazaar
 House Beautiful
 Marie Claire
 O, The Oprah Magazine
 Популярная механика
 Redbook
 Seventeen
 Town & Country
 Veranda
 Nat Mags

Газеты:
 Beaumont Enterprise (Техас)
 Connecticut Post (Коннектикут)
 Edwardsville Intelligencer (Иллинойс)
 Greenwich Time (Коннектикут)
 Houston Chronicle (Техас)
 Huron Daily Tribune (Мичиган)
 Laredo Morning Times (Техас)
 Midland Daily News (Мичиган)
 Midland Reporter-Telegram (Техас)
 The News-Times (Коннектикут)
 Plainview Daily Herald (Техас)
 San Antonio Express-News (Техас)
 San Francisco Chronicle (Калифорния)
 seattlepi.com, бывшее издание Seattle Post-Intelligencer (Вашингтон)
 Times Union (Нью-Йорк)
 The Advocate (Stamford) (Коннектикут)

Еженедельные газеты:
 Advertiser North (Нью-Йорк)
 Advertiser South (Нью-Йорк)
 Ballston Spa Pennysaver (Нью-Йорк)
 Bulverde Community News (Техас)
 Business Express (Техас)
 Canyon News (Техас)
 Clifton Park North Pennysaver (Нью-Йорк)
 Clifton Park South Pennysaver (Нью-Йорк)
 Conexión (Техас)
 Darien News (Коннектикут)
 Fairfield Citizen (Коннектикут)
 Fort Sam Houston News Leader (Техас)
 Greenwich Citizen (Коннектикут)
 Hardin County News (Техас)
 Jasper Newsboy (Техас)
 Kelly USA Observer (Техас)
 La Voz (Техас)
 Lackland Talespinner (Техас)
 Latham Pennysaver (Нью-Йорк)
 Marlette Leader (Мичиган)
 Medical Patriot (Техас)
 Muleshoe Journal (Техас)
 Neighborhood News (Техас)
 New Canaan News (Коннектикут)
 New Milford Spectrum (Коннектикут)
 North Central News (Техас)
 Northwest Weekly (Техас)
 Norwalk Citizen (Коннектикут)
 Our People (Техас)
 Pennysaver News (Нью-Йорк)
 Randolph Wingspread (Техас)
 Southside Reporter (Техас)
 Spa City Moneysaver (Нью-Йорк)
 Northeast Herald (Техас)
 The Weekly (Нью-Йорк)
 The Zapata Times (Техас)
 Vassar Pioneer Times (Мичиган)
 Westport News (Коннектикут)

Телевидение, в том числе кабельное
 A&E Television Networks (совместно с The Walt Disney Company и NBC Universal)
 ESPN (доля в размере 20 %; совместно с Disney, который владеет 80 % актива)
 Hearst Television Inc. (29 телеканалов и 2 радиостанции)

Интернет-активы
 1UP.com
 GameTab.com
 GameVideos.com
 MyCheats.com
 UGO
 Answerology
 Kaboodle
 eCrush
 RealAge
 Delish.com
 RealBeauty.com

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Hearst Corporation
 Официальный сайт Hearst Foundation, Inc.
 Сайт подписки Hearst Magazines

Компании, имеющие листинг акций на Нью-Йоркской бирже
Медиахолдинги
Медиакомпании США
Медиаконгломераты
Медиакомпании по алфавиту
Издательское дело